Alessandro Pozzi (ciclista 1954) – ciclista su strada italiano nato nel 1954
 Alessandro Pozzi (ciclista 1969) – ciclista su strada italiano nato nel 1969